Ahoga gatos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthriscus caucalis
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris